HMS steht für:
 Haefeli Moser Steiger, international bekanntes Architekturbüro der Nachkriegszeit aus Zürich
 Halbmastwurfsicherung, beim Klettern verwendete Sicherungstechnik
 Hamburg Media School, Hochschule für Medienmanagement, Film und Journalismus in Hamburg
 Handelsmittelschule, kaufmännische Berufs- und Mittelschulausbildung in der Schweiz
 Hannchen-Mehrzweck-Stiftung, gemeinnützige Stiftung zur Förderung von emanzipatorischen schwulen und lesbischen Projekten
 His (bzw. Her) Majesty's Ship, seit 1789/1790 Präfix bei allen Marineschiffen der Royal Navy
 Hans (bzw. Hennes) Majestäts Skepp, Präfix von Schiffen der Schwedischen Marine
 Harvard Medical School, medizinische Fakultät der Harvard-Universität
 Hausmeisterservice
 Heizung, Müll, Strom, Ausdruck für Dinge, die in einer Warmmiete enthalten sein können
 HMS Industrial Networks, Unternehmen im Bereich der industriellen Kommunikation
 Herbert-Meder-Schule, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unter der Trägerschaft der Lebenshilfe Rhön-Grabfeld e.V.
 Hour-Minute-Second, Zeitformat Stunde-Minute-Sekunde, siehe Schreibweise der Uhrzeit
 Hull Mounted Sonar, am Schiffsrumpf montiertes Ortungssystem
 Hypermobilitätssyndrom, heterogene Gruppe von angeborenen Störungen im Bindegewebe
 Hybrid Management Sub-Layer, Protokoll der Breitbandkabel-Standardisierungsreihe der SCTE, siehe Hybrid Fiber Coax
 Hospital Management System, Krankenhausverwaltungssystem
Hotel Management System

hms steht für:
 Süd-Hmu (ISO-639-3-Code), Varietät der Hmu-Sprache, einer der Sprachen der Miao

HMS